Turneul de tenis de la Wimbledon 2016 a fost un turneu de tenis de Grand Slam care a avut loc la  All England Lawn Tennis and Croquet Club la Wimbledon, Londra, Regatul Unit. Turneul principal a început luni, 27 iunie 2016 și s-a încheiat duminică, 10 iulie 2016.

Campioni

Simplul masculin a fost câștigat de scoțianul Andy Murray, numărul 2 mondial în clasamentul ATP. A fost cel de-al treilea titlu de Grand Slam la general și al doilea la Wimbledon pentru Murray.

Simplul feminin a fost câștigat de numărul unu mondial americana Serena Williams, care și-a apărat astfel titlul din anul precedent. Acesta a fost cel de-al 20-lea titlu de Grand Slam la simplu pentru Williams. Câștigând Wimbledonul pentru a șaptea oară, ea a egalat-o pe Steffi Graf, ele situându-se în urma Martinei Navratilova (9 titluri la Wimbledon). La vârsta de 34 de ani și 288 de zile, Williams a devenit cea mai în vârstă câștigătoare la Wimbledon.

Dublu masculin a fost câștigat de perechea franceză Pierre-Hugues Herbert și Nicolas Mahut, cap de serie nr.1. A fost cel de-al doilea titlu de Grand Slam la dublu.

Surorile Serena și Venus Williams au triumfat la dublu feminin. Pentru ambele a fost cel de-al șaselea titlu la Wimbledon și cel de-al 14-lea la general la dublu feminin.

Dublul mixt a fost dominat de cuplul finlandezo-britanic Henri Kontinen și Heather Watson, care au câștigat primul lr titlu de Grand Slam. Kontinen a devenit primul câștigător de Grand Slam finlandez din istorie.

Galerie câștigători

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Distribuirea punctelor și a premiilor în bani

Puncte
Mai jos sunt o serie de tabele pentru fiecare dintre competiții care arată punctele de clasare oferite pentru fiecare probă.

Premii în bani

* per echipă

Note

Legături externe 
 

2016
Wimbledon